Васи́лий Григорьевич Но́виков:
 Новиков, Василий Григорьевич (1918—2003) — адмирал, начальник Главного технического управления ВМФ СССР.
 Новиков, Василий Григорьевич (1922—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Новиков, Василий Григорьевич (1925—1972) — полный кавалер ордена Славы.